Моргантон има више значења:
 Моргантон (Џорџија)
 Моргантон (Северна Каролина)